La Division 1 1970/71 fue la 33.ª temporada del fútbol francés profesional. Olympique de Marsella resultó campeón con 55 puntos, obteniendo su tercer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1971/72:
 Lille OSC
 AS Monaco
 Paris Saint-Germain Football Club

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1971
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971